Der Draufgänger bezeichnet:

 Der Draufgänger (1931), deutscher Spielfilm von Richard Eichberg
 Der Draufgänger (1940), US-amerikanischer Abenteuerfilm von Jack Conway

Siehe auch:
 Die Draufgänger